

Geografia
 Ambu – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Lerik

Persone
 Antonio Ambu (1936) – ex maratoneta e mezzofondista italiano
 Claudio Ambu (1958) – ex calciatore italiano

Aziende
 Ambu A/S – azienda danese di tecnologia medica

Altro
 AMBU – strumento utilizzato dai soccorritori per il supporto dell'attività respiratoria